Le championnat d'Ukraine de handball féminin est le plus haut niveau de compétition de clubs de handball féminin en Ukraine.

Il fait suite au Championnat d'Union soviétique, compétition qui a été dominée par le Spartak Kiev qui a remporté 20 titres sans discontinuer de 1969 à 1988. Si le Spartak Kiev parvient à remporter la première édition du championnat ukrainien puis deux autres titres en 1996 et 2000, c'est le HC Motor Zaporijia qui domine avec 14 titres remportés entre 1993 et 2008.

Palmarès saison régulière

Bilan

Classement EHF
Le coefficient EHF pour la saison 2020/2021 est :

Évolution

Source :

Références

Lien externe 
 
 

féminin
Ukraine
Sport féminin en Ukraine